Зофья Хоментовская (; 1902—1991) — одна из самых активных польских женщин-фотографов межвоенного периода.

Биография 
Родилась 8 декабря 1902 года в деревне Порохонск под Пинском в знатной семье князей Друцких-Любецких.
Дважды выходила замуж, 3 сентября 1919 года вышла за Владислава Чеховича-Ляховицкого.
После аннулирования этого брака 31 мая 1930 года она вышла замуж за Якуба Хоментовского и развелась с ним в 1939 году.

Начиная с 1928 года фотографировала фотокамерой Leica. Фотографии были опубликованы, в частности, в еженедельнике  и выставлялась на многих выставках в стране и за рубежом.

Участвовала в первой послевоенной польской фотовыставке  в варшавском Национальном Музее, других городах страны и за рубежом, в других столицах.
Негативы фотографий, спасённые и вынесенные из варшавского восстания, она подарила Музею Варшавы.

В 1947 году она уехала в Аргентину. За 30 лет пребывания в этой стране не занималась фотографией. В 1971 году она посетила Варшаву.

Скончалась 20 мая 1991 года в Буэнос-Айресе.

Примечания

Ссылки 
 Zofia Chomętowska — Twórczość, Zofia Chomętowska на сайте Фонда Археология Фотографии

Фотографы Польши
Родившиеся в 1902 году
Умершие в 1991 году